Fossaria hendersoni är en snäckart som beskrevs av F. C. Baker 1909. Fossaria hendersoni ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
hendersoni